Las islas Pitcairn son un archipiélago de la Polinesia. Pitcairn también puede referirse a:

Lugares 
 Isla Pitcairn, la isla principal del archipiélago del mismo nombre;
 Pitcairn, pueblo del estado de Nueva York, Estados Unidos;
 Pitcairn, borough del estado de Pensilvania, Estados Unidos;

Personas 
 John Pitcairn (1722-1775), oficial de marina inglés;
 Robert Pitcairn, hijo de John Pitcairn, primer avistador de las Islas Pitcairn;
 William Pitcairn (1711-1791), físico y jardinero inglés.